Битва при Фонтенуа (битва при Фонтене) — битва між синами імператора Людовика I Благочестивого, що відбулася 841 року.
 Битва при Фонтенуа — одна з битв війни за австрійську спадщину, що відбулася 1745 року.